Московская международная высшая школа бизнеса (МИРБИС) — российское высшее учебное заведение и первая в России независимая частная бизнес-школа для подготовки кадров по квалификации MBA, основана в рамках межправительственного соглашения СССР и Италии. МИРБИС разрабатывает и реализует программы бизнес-образования: МВА, Executive MBA, выступает организатором семинаров и мастер-классов с участием экспертов.

История 

Московская международная высшая школа бизнеса создана в 1988 году. Основанием для организации школы послужило советско-итальянское межправительственное соглашение. Учредителями выступили Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова и Итальянское общество экономических исследований «НОМИЗМА» в лице президента Европейской комиссии, премьер-министра Италии Романо Проди – почетного профессора, сооснователя МИРБИС.

В 1990 году бизнес-школой впервые в России разработана программа магистра делового администрирования (МВА). МИРБИС стала первой отечественной частной бизнес-школой, получившей международную аккредитацию AMBA. (Программы магистратуры, МВА и Executive MBA).

В 1991 году МИРБИС развернула программу по переподготовке военнослужащих «ДЕМОС» («Демилитаризация. Образование. Сотрудничество»), в рамках которой осуществлялась социальная адаптация офицеров Советской армии для гражданской жизни. Обучение прошли офицеры Балтийского и Северного флотов ВМФ, раненые в госпиталях и военнослужащие космодрома Байконур.

В 1994 году МИРБИС стала российским региональным экзаменационным центром Института Коммерческого Менеджмента (Великобритания). В структуре МИРБИС организован Японский образовательный центр менеджмента.

В 1998 году институт назначен исполнителем государственного плана по программе подготовки специалистов для народного хозяйства Российской Федерации (указ президента РФ от 23.07.1997 № 774). Одновременно сформирован Центр развития человеческих ресурсов, который занимается проблемами подготовки и переподготовки управленческих кадров.

В 2002 года эксперты департамента управления качеством программ министерства образования Великобритании аккредитовали программу МВА с правом получения двойного диплома МВА – МИРБИС и London Metropolitan University.  Реализация программы приостановлена по инициативе британской стороны в 2016 году (в связи с реорганизацией LMU).

С 2003 года МИРБИС реализует программу довузовской подготовки учащихся 250 школ Москвы по системе «школа-вуз». Тогда же запущена программа подготовки высшего управленческого звена – Executive MBA.

В 2010 году школа по итогам конкурса стала российским оператором президентской программы подготовки управленческих кадров, организатором зарубежных стажировок по государственному контракту.

В 2011 году Институт выступил соучредителем международного образовательного консорциума «EMBA Global». Партнерами МИРБИС по консорциуму стали Alma Graduate School Болонского Университета (Италия), Chapman Graduate School of Business (США), School of Business Chongqing University (Китай), University of Stellenbosch Business School, Стелленбош, ЮАР, Lucas Graduate School of Business, Сан-Хосе, США, и др.

В 2016 году Рособрнадзор лишил МИРБИС свидетельства о государственной аккредитации программ высшего образования, которое подтверждает соответствие деятельности вуза федеральным государственным образовательным стандартам.

В 2017 году МИРБИС прошел государственную аккредитацию по программам бакалавриата и магистратуры (приказ Рособрнадзора от 29.11.2017 г. № 1989). Студенты МИРБИС, проходящие обучение по указанным программам, по окончании обучения претендуют на получение дипломов, образцы которых утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации (государственный диплом). Кроме того, Институт имеет право гарантировать обучающимся по очной форме обучения отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

В феврале 2018 года в МИРБИС начала работу Первая академия медиа МИРБИС - передовая образовательная площадка для обучения телерадиоведущих и журналистов, руководителем и основателем Академии Медиа стал телеведущий, журналист Эрнест Мацкявичюс.

Рейтинги 
В 2017 году МИРБИС занял 2-е место в "Народном рейтинге" российских школ МВА, подготовленном порталом "МВА в Москве и России" при поддержке РБК+.

В 2017 году в международном рэнкинге бизнес-школ EdUniversal МИРБИС занял 3-е общее место по России и 1-е место в категории "4 пальмы - Школа бизнеса со значительным международным влиянием".

В 2012 году МИРБИС признан «самой известной российской школой бизнеса» в рейтинге Российской Лиги MBA и портала Superjob.ru. Институт упомянули 30% опрошенных российских топ-менеджеров, на втором месте по известности была указана Высшая школа экономики (21%).

В 2008 году издательский дом «Коммерсантъ» в рейтинге журнала «Секрет Фирмы» указал МИРБИС лучшей бизнес-школой по мнению работодателей, тогда же институт занял 2-ое место в номинациях рейтинга бизнес-школ журнала "Финанс".

Структура и руководство 
Ректор Института МИРБИС - Николай Цветков. Президентом является доктор экономических наук, профессор Станислав Савин.

В структуру МИРБИС включены:

 Московская международная высшая школа бизнеса (программы повышения квалификации и переподготовки, вкл. МВА и ЕМВА)
 Институт высшего профессионального образования (бакалавриат, магистратура)
 Научный центр международных экономических исследований им. Р.А.Белоусова
 Центр корпоративных программ
 Международный центр (языковая подготовка, стажировки, программы по работе с Китаем, др.)
 Первая академия Медиа.

Материальная часть института включает 12 000 м² собственных учебных и административных площадей, аудитории, столовую, информационно-издательский центр и спортивно-оздоровительный комплекс.

Известные выпускники 
 Котровский Дмитрий Михайлович

Примечания 

МИРБИС